Baty bezeichnet:

 Charlie Baty (1953–2020), amerikanischer Bluesmusiker
 Gaston Baty (1885–1952), französischer Dramatiker und Regisseur
 Batu Khan (1205–1255, russ. ), mongolischer Teilherrscher

Siehe auch:
 Bati